Augusta kan henvise til flere artikler.

Steder
Byer i USA:

 Augusta, Georgia
 Augusta, Maine

Andre byer:
 Augusta, Italien